Harms je příjmení mnoha lidí, např.:

 Anton Friedrich Harms (1695–1743), malíř, scénograf a spisovatel; syn Johanna Oswalda Harmse
 Bernhard Harms, významný německý ekonom
 Claus Harms, evangelický farář v Kielu
 Friedrich Harms (1819–1880), německý filosof
 Gerd Harms, německý politik
 Georg Harms-Rüstringen (1890–1955), malíř, umělec a rytec
 Hans-Heinrich Harms (1914–2006), mezi léty 1967 a 1985 biskup v luteránském kostele v Oldenburgu
 Heinrich Harms (1861–1933), geograf a učitel
 Hermann August Theodor Harms (1870–1942), německý botanik
 Ingeborg Harms, německá publicistka a novinářka
 Jörg Menno Harms, vnuk Bernharda Harmse
 Johann Oswald Harms (1643–1708), malíř a scénograf
 Jürgen Harms (1885–1956), německý zoolog
 Kirsten Harms, režisérka
 Klaus B. Harms, (1946–1999), německý publicista a novinář, vnuk Bernharda Harmse
 Lars Harms, německý politik
 Ludwig Harms, 
 Monika Harms, spolková nejvyšší státní zástupkyně
 Rebecca Harms, německá politička
 Rudolf Harms, německý spisovatel
 Theodor Harms, německý teolog
 Thomas Harms, německý herec
 Wilhelm „Schausting“ Harms, německý spisovatel